Coatepec pode se referir a:

Coatepec, município do estado de Puebla.
Coatepec, município do estado de Veracruz.
Coatepec Harinas, município do Estado do México.

Desambiguação